Luigi Omodei – włoski kardynał, protoprezbiter.
 Luigi Omodei – włoski kardynał, diakon Santa Maria Portico Campitelli.